Ди́рдри О’Ко́ннелл (; 1951) — американская .

Биография 
Дирдри О’Коннелл родилась в 1951 году.

О’Коннелл начала свою карьеру в Stage One — экспериментальном театре в Бостонском центре искусств. Она дебютировала на Бродвее в 1986 году в «Главной странице», и была номинирована на «Премию Драматического Стола» за Лучшую женскую роль в пьесе в 1991 году за роль в не-бродвейской постановке «Любовь и гнев». Она является лауреатом двух премий «Drama-Logue Awards» и «Лос-Анджелесскую премию кинокритиков» за свою театральную работу в Лос-Анджелесе.

О’Коннелл дебютировала на экране в «Алюминиевых человечках».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Лауреаты премии «Тони»